De naam Benedictus betekent "de gebenedijde, gezalfde of gezegende", en komt uit het Latijn.

Hiervan is o.a. afgeleid de Engelse naam Bennett, de Franse naam Benoît, de Spaanse naam  Benedicto en de Italiaanse naam Benedetto. 
De vrouwelijke vorm van de naam is Benedicta.

Verscheidene heiligen dragen de naam Benedictus:
 Benedictus Biscop
 Benedictus Jozef Labre
 Benedictus Menni
 Benedictus van Nursia

Ook diverse pausen en tegenpausen, dragen de naam Benedictus:
 Paus Benedictus I
 Paus Benedictus II
 Paus Benedictus III
 Paus Benedictus IV
 Paus Benedictus V
 Paus Benedictus VI
 Paus Benedictus VII
 Paus Benedictus VIII
 Paus Benedictus IX
 Paus Benedictus XI
 Paus Benedictus XII
 Paus Benedictus XIII
 Paus Benedictus XIV
 Paus Benedictus XV
 Paus Benedictus XVI
 Tegenpaus Benedictus X
 Tegenpaus Benedictus XIII
 Tegenpaus Benedictus XIV

Andere personen met de naam Benedictus zijn:
 Benedictus Appenzeller
 Benedictus Roefs
 Benedictus Springer
 Benedikte van Denemarken

Verder is Benedictus:
Benedictus (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae)
De aanduiding voor de "Lofzang van Zacharias" (in de Latijnse Vulgaat is Benedictus het eerste woord van de lofzang)
Een onderdeel van het Sanctus, een van de vaste misgezangen
 Benedikt, een plaats in Slovenië